FIEP pode referir-se a:
 Federação Internacional de Educação Física, organismo internacional de regulamentação e difusão da educação física
 Federação das Indústrias do Estado do Paraná, entidade de representação das indústrias no estado do Paraná
 Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, entidade de representação das indústrias no estado da Paraíba

Desambiguações de siglas